As competições de badminton da categoria simples masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim foram realizadas entre os dias 9 e 17 de agosto.

Cabeças de chave 

    
    

<li> <li> 
<li> <li> 
|}

Chaves

Finais

Primeira secção

Segunda secção

Terceira secção

Quarta secção

Ligações externas 
 Badminton na página oficial dos Jogos Olímpicos de 2008

Eventos do badmínton nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008